Туцзя может означать:
 Туцзя — один из 56 официально признанных народов Китая.
 Туцзя — язык народа туцзя, относится к тибето-бирманским языкам.